Президентът на Венецуела () е държавен глава и ръководител на правителството на Боливарска република Венецуела. Избира се пряко с шестгодишен мандат. От 1999 до 2013 година постът се заема от Уго Чавес от Обединената социалистическа партия на Венецуела.

 
Списъци на заемали длъжности